VIII-й командный чемпионат Азии по шахматам проходил в Малайзии с 18 по 29 июля 1989 года. В соревновании участвовало 16 команд, включая вторую команду Малайзии и женскую команду Китая.

Команды

Китай 
 Е Цзянчуань
 Сюй Цзюнь
 Лян Цзиньжун
 Е Жунгуан
 Ван Цзыли
 Чэнь Дэ

Индонезия 
 Утут Адианто
 Хасан Ардианшах
 Ронни Гунаван
 Насиб Гинтинг
 Эдхи Хандоко

Индия 
 Вишванатан Ананд
 Правин Типсей
Рави Ланка
Раджа Рависекхар
 Дибьенду Баруа
 N. Sudhakar Babu

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте OlimpBase.org

Чемпионаты Азии по шахматам
1989 год в шахматах